Första matchen i grupp C i Europamästerskapet 2012 spelades den 10 juni 2012 mellan Spanien och Italien, matchen slutade 1-1. Den sista matchen kommer att spelas mellan Italien och Irland den 18 juni. Det kommer totalt att spelas 6 matcher i gruppen, alla möts en gång. Alla matcher kommer att spelas i Polens städer Gdańsk och Poznań. På arenorna PGE Arena Gdańsk, (med en kapacitet på 42 105) och Stadion Miejski (Poznan), (med en kapacitet på 43 269).

Gruppen består av 4 lag (siffran inom parentes står för i vilken seedningsgrupp nationen fanns i), Spanien (1), Italien (2), Kroatien (3) och Irland (4). Totalt är det 4 olika grupper i slutspelet för  Europamästerskapet 2012.

Vid vinst får det vinnande laget 3 poäng samtidigt som det förlorande laget får 0 poäng. Om en match är oavgjord när full tid (90 minuter) har spelats så får lagen 1 poäng var. De två förstplacerade lagen går vidare till kvartsfinal när gruppen är färdigspelad.

Spelartrupperna 

De 4 olika nationernas spelartrupper besår av totalt 92 spelare, 23 spelare per nation. Spelarna spelar i klubblag från totalt 11 olika länder, flest spelare spelar i klubblag från England.

Tabell

Spanien mot Italien 

{{Resultat med trupp|id=ESP-ITA
|nr       = 5
|bild     = ESP-ITA_2012-06-10.svg
|datum    = 10 juni 2012
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Cesc Fàbregas 
|mål2     =  Antonio Di Natale
|arena    = PGE Arena Gdańsk
|spelplats= Gdańsk, Polen
|publik   = 38869
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Gábor Erős och 
|fjärdedomare= 
|måldomare= István Vad och 
|bästespelare= Andrés Iniesta (Spanien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Irland mot Kroatien 

{{Resultat med trupp|id=IRL-CRO
|nr       = 6
|bild     = IRL-CRO_2012-06-10.svg
|datum    = 10 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Sean St Ledger 
|mål2     =  Mario Mandžukić Nikica Jelavić
|arena    = Stadion Miejski
|spelplats= Poznań, Polen
|publik   = 39550
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Sander van Roekel och 
|fjärdedomare= 
|måldomare= Pol van Boekel och 
|bästespelare= Mario Mandžukić (Kroatien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Kroatien 

{{Resultat med trupp|id=ITA-CRO
|nr       = 13
|bild     = ITA-CRO 2012-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2012
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Andrea Pirlo 
|mål2     =  Mario Mandžukić
|arena    = Stadion Miejski
|spelplats= Poznań, Polen
|publik   = 37096
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Michael Mullarkey & 
|fjärdedomare= 
|måldomare= Martin Atkinson och 
|bästespelare= Andrea Pirlo (Italien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Irland 

{{Resultat med trupp|id=ESP-IRL
|nr       = 14
|bild     = ESP-IRL_2012-06-14.svg
|datum    = 14 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Fernando Torres   David Silva   Cesc Fàbregas 
|arena    = PGE Arena Gdańsk
|spelplats= Gdańsk, Polen
|publik   = 39150
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=Bertino Miranda & 
|fjärdedomare=
|måldomare= Jorge Sousa & 
|bästespelare=Fernando Torres (Spanien)
|kitlag1  =
|kitlag2  =
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kroatien mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=CRO-ESP
|nr       = 21
|bild     = CRO-ESP_2012-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål2     =  Jesús Navas
|arena    = PGE Arena Gdańsk
|spelplats= Gdańsk, Polen
|publik   = 39076
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Jan-Hendrik Salver & 
|fjärdedomare= 
|måldomare= Florian Meyer & 
|bästespelare= Andrés Iniesta (Spanien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Irland 

{{Resultat med trupp|id=ITA-IRL
|nr       = 22
|bild     = ITA-IRL_2012-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2012
|tid      = 20:45 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Antonio Cassano Mario Balotelli 
|arena    = Stadion Miejski
|spelplats= Poznań, Polen
|publik   = 38794
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Bahattin Duran & 
|fjärdedomare= 
|måldomare= Hüseyin Göçek & 
|bästespelare= Antonio Cassano (Italien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor

Externa länkar 
 Europamästerskapet 2012 Grupp C

Grupp C
Sport i Poznań
Sport i Gdańsk